Гуди́ма:

 Гудима Андрій Дмитрович ( 1937) — український поет. Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Білоцерківського державного аграрного університету.
 Гудима Арсен Арсенович ( 1964) — український вчений у галузі медицини.
 Гудима Арсен Миколайович (1934—2013) — український філософ, релігієзнавець, педагог.
 Гудима Борис Миколайович ( 1941) — український дипломат.
 Гудима Вероніка Володимирівна ( 1988) — українська і французька волейболістка, гравчиня збірної Франції.
 Гудима Віталій ( 1929) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Гудима Володимир Іванович — український волейбольний тренер, колишній волейболіст.
 Гудима Володимир Ярославович ( 1990) — український футболіст.
 Гудима Євген Петрович (1941—2018) — український педагог, поет, громадський діяч.
 Гудима Ігнатій Пилипович (1882—1944) — священик, проповідник православ'я на Галичині, прихильник москвофільської течії.
 Гудима Іпатій Олександрович (1881—1975) — український лікар, заслужений лікар УРСР, учасник Другої світової війни.
 Гудима Олександр Васильович ( 1950) — народний депутат України 1 скликання (1990—1994).
 Гудима Олександр Миколайович ( 1950) — український політик.
 Гудима Олеся Петрівна ( 1980) — українська художниця.
 Гудима Петро Ярославович ( 1957) — український журналіст, краєзнавець, громадський діяч. Батько Олесі Гудими. Член НСЖУ (1982). Заслужений журналіст України (2017).
 Гудима Руслан Петрович ( 1974) — колишній український футболіст
 Гудима Федір Авксентійович (1879—1966) — полковник Армії УНР.

Див. також 
 Гудим
 Гудим-Левковичі

Українські прізвища